Europamesterskabet i bordtennis arrangeres af European Table Tennis Union og er afviklet siden 1958. Til og med 2002 blev mesterskabet afviklet hvert andet år i lige årstal. Fra 2003 blev EM imidlertid spillet i ulige år, og siden 2007 er det afviklet hvert år.

Ved hvert mesterskab afvikles der syv konkurrencer: single, double og hold for mænd, single, double og hold for kvinder og mixed double.

Mesterskaber og værtsbyer 

 
Etableret i 1958